Austin Healey (né en 1973), joueur de rugby à XV anglais ;
 Denis Healey (1917-2015), homme politique britannique ;
 Donald Healey (1898-1988), pilote de rallye et ingénieur anglais ; 
 Emma Healey (née en 1985), auteure britannique ;
 Eric Healey (né en 1975), joueur de hockey sur glace américain ;
 Jeff Healey (1966-2008), chanteur-compositeur et guitariste de jazz, de blues et de rock canadien ;
 
 Kerry Healey (née en 1960), femme politique américaine ;
 Maura Healey (née en 1971), femme politique américaine ;
 Myron Healey (1923-2005), acteur américain ;
 Nathan Healey (né en 1980), joueur de tennis australien ;
 Rhys Healey (né en 1994), footballeur anglais ;
 Trebor Healey (né en 1962), poète et romancier américain ;
 William Healey Dall (1845-1927), naturaliste, malacologiste et paléontologue américain.

Patronyme irlandais